Rompani  ist der Familienname folgender Personen:

 Oscar Rompani (1904–?), argentinischer Ruderer
 Santiago Rompani (1910–1999), uruguayischer Politiker